IPD est un sigle qui peut signifier 
 inline-progression-dimension (en français dimension de progression en-ligne), une notion utilisée dans le langage XSL (il s'agit d'une propriété de mise en forme qui spécifie la dimension de progression en-ligne du rectangle de contenu de chacune des aires générées par un objet de mise en forme) ;
 interpupillary distance (en français, écart pupillaire), en ophtalmologie, voir hypertélorisme.
Interphalangienne distale (anatomie)